John Eaton peut désigner :
 John Eaton (1790-1858), un homme politique américain ;
 John Eaton (1935-2015), un compositeur américain.